Ла Куева дел Буро има више значења:

 Ла Куева дел Буро (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева дел Буро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику